Александр Васильевич Кащенко (, слобода , Воронежская губерния — ) — потомственный гражданин, почётный мировой судья, председатель комитета Общества содействия низшему и среднему образованию, председатель попечительного совета Татьянинской женской гимназии, председатель Воронцово-Александровского и Новогригорьевского комитета помощи раненым воинам, член Торгового дома «В. М. Кащенко с-я», который специализировался на кожевенном и мукомольном деле и был одним из самых старинных крупных русских предприятий по своей отрасли.

Семья 
Александр Кащенко родился в 1855 году в слободе Бутурлиновской Воронежской губернии. Дед — Михаил Андреевич Кащенко. Отец — Василий Михайлович Кащенко (18… — 1886), был человеком с ярко выраженной русской натурой, человеком редкой инициативы и глубокого ума. Воспитанием своих сыновей — Алексея и Александра он занимался основательно, развив в них любовь к труду и самостоятельность. Вскоре сыновья стали хорошими помощниками, часто выезжая на лошадях по делам отца в Ростов и на Кавказ. После своей смерти Василий Михайлович передал дело Алексею и Александру, которые и учредили Торговый дом под фирмой «В. М. Кащенко с-я».

История 
А. В. Кащенко — внук бобровского 3-й гильдии купца, Михаила Андреевича Кащенко, который положил начало фирме «В. М. Кащенко с-я» в слободе Бутурлиновской Воронежской губернии в 1830 году. Дело это успешно развивалось и за небольшое время распространилось по Юго-Восточной России и Северному Кавказу. После смерти Михаила Андреевича его сын, Василий Михайлович, продолжая кожевенное дело отца, в 1861 году начал хлебную зерновую торговлю. Переняв дело Василия Михайловича, сыновья Алексей и Александр стали развивать хлебную торговлю зерновых продуктов, скупая в Воронежской, Тамбовской и Харьковской губерниях, так же в области Войска Донского и в Ставропольской губернии, Терской и Кубанской областях хлеба и отправляя для продажи в северные и южные порты, грузили за границу и распространяли продажу кожевенных товаров в Кубанской ,Тверской, Дагестанской областях и в Закаспийском крае. Постройка 3-х паровых вальцовых мельниц и маслобойного завода, была расширением кожевенной зерновой промышленности. Паровые — в Воронежской и Ставропольской губерниях и Терской области, общей производительностью до 40 000 пудов зерна в сутки.

Примечания

Литература 
 1000 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов / Сост., вступ. ст., примеч. О. Платонова; Указатель имён Ю. Башилова.— М.: Современник, 1995. — 479 с. — С. 394—396.

Ссылки 
 1000 лет русского предпринимательства 
 Миллионщик  
 Фотографии семьи Кащенко  

Предприниматели России